Турнеја четири скакаонице 2015/16. била је 64. Турнеја овог престижног такмичења у скијашким скоковима. Титулу из претходне године бранио је Аустријанац Штефан Крафт. Такмичења су се бодовала и за Светски куп.

Крафт6 није успео одбранити титулу. Освојио ју је Петер Превц славивши на 3 од 4 скакаонице, постзавивши притом и нови рекорд по освојеним бодовима (1.139,4). Тако је постао други Словенац који је освојио Турнеју након што је то успео Примож Петерка 1996/97. Превц је прекинуо низ о 7 узастопних победа Аустријанаца, а припала му је и новчана награда од 20.000 CHF.

Турнеја је преношена у 57 земаља, а гледло ју је око 200 милиона људи.

Учестовала су 82 такмичара из 18 земаља.

Скакаонице

Систем такмичења 
За разлику од свих других такмичења у овом спорту, на Турнеји се од 1996/97. прва серија одржава по систему парова, који се добију након квалификација; 25. из квалификација скаче против 26-ог, 24. против 27-ог, други против претпосљедњег, први против посљедњег. Парова има 25. У 2. серију пролази побједник сваког пара и 5 најбољих губитника. Десет првопласираних у укупном поретку Светског купа аутоматски су квалификовани за 1. серију, тако да не морају (али могу) да наступе у квалификацијама, али у том случају сврставају се на крај поретка тако да за противнике добију најбоље из квалификација.

Четири такмичења ове турнеја рачунају се као једно у мушком Светском купу у скијашким скоковима 2015/16. Такмичари добијају бодове на исти начин као и на другим такмичењима: први 100 бодова, други 80, ... последњи 30. 1 бод.

Календар такмичења

Пласман у Светском купу пре Турнеје 
Ових 10. скакача су аутоматски квалификовани за прво коло квалификација на основу пласмана у досаашњем делу Светског купа. ():

Такмичари по земљама

Резултати 1. скаконице

Оберстдорф

Квалификације

Парови

Такмичење 

 * – најбољи губитници

Резултати 2. скаконице

Гармиш-Партенкирхен

Квалификације

Парови

Такмичење 

 Напомена
 * – најбољи губитници

Резултати 3. скакаонице

Инзбрук

Квалификације

Парови

Такмичење 

 * – најбољи губитници

Резултати 4. скакаонице

Бишофсхофен

Квалификације

Парови

Такмичење 

 * – најбољи губитници

Коначни пласма по завршетки турнеје

Пласман у Светском купу након Турнеје

Референце

Спољашње везе 
  

Турнеја четири скакаонице
Скијашки скокови
Спорт у 2015.
Спорт у 2016.